

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Czaplino – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Choroszcz
 Czaplino – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Czaplino – osada w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Szydłowo

Inne 
 Czaplino – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w granicach miasta Czaplinek, położone na Pojezierzu Szczecineckim

Zobacz też 
 Czaplinek